Раухвергер — фамилия. Известные носители:

 Раухвергер, Михаил Рафаилович (1901—1989) — советский пианист, композитор и педагог.
 Раухвергер, Ян Мордехаевич (род. 1942) — советский и израильский художник.